

Persone 
 Daniele Daino (1979) – dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Giacomo Daino (1480-1560) – giurista e archivista italiano
 Jacopo Daino (... – 1563) – notaio e storico italiano

Zoologia
 Daino – mammifero artiodattilo della famiglia dei Cervidi
 Daino persiano – mammifero ruminante appartenente alla famiglia dei Cervidi

Altro
 Daino – brigantino della Regia Marina italiana
 OM Daino – autocarro prodotto da OM
 Daino (A 5308) – unità della Regia Marina italiana della classe Antilope